VRAM, Vram och vram kan syfta på:

VRAM - ett Grafikminne kallas även VRAM (Video RAM), särskilt på engelska
VRAM-lambå (Vertical Rectus Abdominis Myocutaneous Flap) - en sorts plastikkirurgisk lambå)
Vrams Gunnarstorps slott - ett slott i Bjuvs kommun i nordvästra Skåne
Vramsån - en å i Kristianstads kommun i nordöstra Skåne
Norra Vram - en småort och kyrkby i Bjuvs kommun
Södra Vram - en del av tätorten Billesholm i Bjuvs kommun
Västra Vram - en kyrkby och del av tätorten Tollarp i Kristianstads kommun
Östra Vram - en kyrkby i Kristianstads kommun
V. Ram (Veerabhadran Ramanathan) - en indisk-amerikansk forskare inom atmosfärvetenskap

Akronymer